GPD steht für:
 Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase, chemische Verbindung
 Geassocieerde Pers Diensten, niederländische Nachrichtenagentur
 Gallon per day, Filterleistung für Filteranlagen
 Guam Police Department, Strafverfolgungsbehörde im Territorium der Vereinigten Staaten von Guam
 Mount Gordon Airport (IATA-Code), Flugfeld der Mount Gordon Mine, Mount Isa City, Gulf Country, Queensland
 Tradewind Aviation (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung